

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 16, w tym 15 podstawowych
 Siedlec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Długołęka
 Siedlec – wieś w woj. lubuskim, w pow. żarskim, w gminie Trzebiel
 Siedlec – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca
 Siedlec – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Pajęczno
 Siedlec – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Siedlec – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Krzeszowice
 Siedlec – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Radłów
 Siedlec – przysiółek wsi Kowalowice w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Namysłów
 Siedlec – wieś w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów
 Siedlec – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Izbicko
 Siedlec – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Janów
 Siedlec – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mstów
 Siedlec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pępowo
 Siedlec – osada w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Pępowo
 Siedlec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Kostrzyn
 Siedlec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Siedlec

Inne 
 Siedlec – osiedle we Wrocławiu
 Siedlec – gmina wiejska w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim

Zobacz też 
 Siedlec Duży, Siedlec Mały, Siedlec-Parcele, Siedlce

Linki zewnętrzne